Denumirea de Razgrad se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Razgrad, un oraș în comuna Razgrad, regiunea Razgrad;
 Razgrad, un sat în comuna Vălcedrăm, regiunea Montana.